Zapotitlán es un topónimo de origen náhuatl que significa 'Lugar de los zapotes'. Tiene las siguientes acepciones.lo cual.actualmente es malo

México

Ciudad de México 
 Santiago Zapotitlán, en la delegación Tláhuac.

Guerrero 
Zapotitlán Tablas, municipio.

Jalisco 
Zapotitlán de Vadillo, municipio.

Oaxaca 
Municipio de Zapotitlán del Río, municipio del estado de Oaxaca;
Zapotitlán del Río, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Zapotitlán Lagunas, municipio del estado de Oaxaca;
Zapotitlán Lagunas, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Zapotitlán Palmas, municipio del estado de Oaxaca;
Zapotitlán Palmas, localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.

Puebla 
Municipio de Zapotitlán (Puebla), municipio.
Zapotitlán Salinas, cabecera del municipio de Zapotitlán.
Municipio de Zapotitlán de Méndez, municipio.
Zapotitlán de Méndez, cabecera del municipio de Zapotitlán de Méndez.
Río Zapotitlán

Sinaloa 
San Miguel Zapotitlán, localidad.

Guatemala 
Zapotitlán, municipio de Jutiapa.

Toponimia náhuatl